Cantonul Pélussin este un canton din arondismentul Saint-Étienne, departamentul Loire, regiunea Rhône-Alpes, Franța.

Comune 

|-
| Bessey || align="right" | 387 || align="right" | 42520 || align="right" | 42018
|-
| La Chapelle-Villars || align="right" | 558 || align="right" | 42410 || align="right" | 42051
|-
| Chavanay || align="right" | 2 790 || align="right" | 42410 || align="right" | 42056
|-
| Chuyer || align="right" | 737 || align="right" | 42410 || align="right" | 42064
|-
| Lupé || align="right" | 309 || align="right" | 42520 || align="right" | 42124
|-
| Maclas || align="right" | 1 619 || align="right" | 42520 || align="right" | 42129
|-
| Malleval || align="right" | 539 || align="right" | 42520 || align="right" | 42132
|-
| Pélussin || align="right" | 3 464 || align="right" | 42410 || align="right" | 42168
|-
| Roisey || align="right" | 869 || align="right" | 42520 || align="right" | 42191
|-
| Saint-Appolinard || align="right" | 605 || align="right" | 42520 || align="right" | 42201
|-
| Saint-Michel-sur-Rhône || align="right" | 751 || align="right" | 42410 || align="right" | 42265
|-
| Saint-Pierre-de-Bœuf || align="right" | 1 596 || align="right" | 42520 || align="right" | 42272
|-
| Véranne || align="right" | 731 || align="right" | 42520 || align="right" | 42326
|-
| Vérin || align="right" | 705 || align="right" | 42410 || align="right" | 42327
|}
 
 

Cantoane în Loire